Balkan je lahko:

 Balkan, kulturno-geografski pojem, zamenljiv z Balkanskim polotokom ali Jugovzhodno Evropo
 Balkanski polotok, polotok v Evropi
 Stara planina ali Balkan, gorovje v Bolgariji in Srbiji
 Balkan, politični dnevnik v Trstu
 Balkan, slovensko akademsko društvo v Trstu
 Balkan Inc., televizijska serija v slovensko-hrvaško-srbski koprodukciji